Краснодо́нський прову́лок — назва провулків в різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь радянської/російської окупаційної назви міста Сорокине.

Краснодонський провулок — провулок у Луганську.
 Краснодонський провулок — провулок у Черкасах.

 Краснодонський провулок — колишня назва провулку Кучмин Яр у Києві.
 Краснодонський провулок — колишня назва Софіївського провулку у Лиману.
 Краснодонський провулок — колишня назва провулку Сагайдачного у Пісочині.
 Краснодонський провулок — колишня назва Карташівського провулку у Харкові.

Краснодонський провулок — провулок у Волгограді.
 Краснодонський провулок — провулок у Калінінграді.

Провулки